Urgent est un adjectif qualifiant une chose dont on doit s'occuper immédiatement. Il peut faire référence à :

 , une chanson du groupe de rock anglo-américain Foreigner sortie en 1981 ;
 Urgent, une œuvre d'art de l'artiste iranienne Ghazel.